Пяжелка:
 Пяжелка — река, приток Ножемы.
 Пяжелка — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.